Die Divizia A 1971/72 war die 34. Spielzeit in der Geschichte der rumänischen Fußballliga Divizia A. Sie begann am 21. August 1971 und endete am 26. Juni 1972. Von Mitte Dezember bis Mitte März ruhte der Spielbetrieb (Winterpause).

Meister wurde erstmals FC Argeș Pitești.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an 30 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander. Die beiden letztplatzierten Mannschaften stiegen in die Divizia B ab. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Remis einen Punkt und für eine Niederlage keine Punkte. Falls zwei oder mehr Mannschaften am Ende der Saison punktgleich waren, entschied die Tordifferenz.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. Siege – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Kreuztabelle

Nach der Saison 
 1. – FC Argeș Pitești – Meister und Teilnehmer am Europapokal der Landesmeister 1972/73
 2. – UTA Arad – Teilnehmer am UEFA-Pokal 1972/73
 3. – Universitatea Cluj – Teilnehmer am UEFA-Pokal 1972/73
 Rapid Bukarest – Pokalsieger und Teilnehmer am Europapokal der Pokalsieger 1972/73

Absteiger in die Divizia B 
Politehnica Iași, Crișul Oradea

Aufsteiger in die Divizia A 
CSM Reșița, Sportul Studențesc Bukarest

Torschützenliste

Weblinks 
 Saison 1971/72 auf romaniansoccer.ro (englisch)
 Saison 1971/72 auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1971/72
Liga-1-Saison